Hubert Robson Razakananantena (17 januari 1974) is een Malagassisch voetballer die als middenvelder speelt voor Japan Actuel's FC in de THB Champions League. In 1999 debuteerde hij in het Malagassisch voetbalelftal.

Statistieken

Erelijst

Met  Japan Actuel's FC

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Malagassisch voetbalelftal

Externe link 
  Profiel en statistieken van Hubert Robson Razakananantena op transfermarkt.co.uk

Malagassisch voetballer